Gugging ist der Name folgender Orte:

 Gugging (Bockhorn), Ortsteil der Gemeinde Bockhorn, Landkreis Erding, Bayern
 Maria Gugging, Ortschaft und Katastralgemeinde von Klosterneuburg, Niederösterreich; früher nur Gugging
 Museum Gugging, ein Kunstmuseum in Maria Gugging
 Niederösterreichische Landesnervenklinik Gugging, ehemaliges psychiatrisches Krankenhaus bei Klosterneuburg, Niederösterreich